CETI peut signifier selon le contexte :
 Centre européen des textiles innovants
 Beta Ceti, l'étoile la plus brillante de la constellation de la baleine
 Zeta Ceti, une étoile dans la constellation de la Baleine.